Banks Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Banks Branch (Alabama), im Jackson County
 Banks Branch (Georgia), im Gilmer County
 Banks Branch (Clay County, Kentucky)
 Banks Branch (Harlan County, Kentucky)
 Banks Branch (Wolfe County, Kentucky)